Claes Grill kan syfta på:

 Claes Grill (1705–1767), svensk köpman och bruksidkare
 Claes Grill (1750–1816), svensk köpman och diplomat
 Claës Grill (1813–1879), svensk läkare
 Claes Grill (1817–1907), svensk militär och författare
 Claes Grill (1851–1919), svensk militär och entomolog